Hans Øllgaard er navnet på flere personer:

 Hans Øllgaard (1773-1856) – dansk sognepræst
 Hans Øllgaard (højesteretsdommer) (1837-1895) – dansk højesteretsdommer
 Hans Øllgaard (biskop) (1888-1979) – dansk biskop og medlem af Danmarks Frihedsråd (Hans Balthasar Lind Øllgaard)
 Hans Øllgaard (maler) (1911-1969) – dansk maler